Slovenija:
 Vič (Dravograd, Slovenija), naselje u općini Dravograd
 Ljubljana - Vič, gradska četvrt Ljubljane
Grčka:
 Vič (planina), planina u Grčkoj